Smrček může znamenat: 

 malý smrk

místní název
 Smrček, obec v okrese Chrudim
 Smrček-Na sádkách
 Smrček (Býšovec), část obce Býšovec v okrese Žďár nad Sázavou
 Smrček (kopec) – vysoký 674 m n. m., nejvyšší vrchol Čechtínské vrchoviny (část Křižanovské vrchoviny)

příjmení osob
 Antonín Smrček (1859–1951), český stavební inženýr, odborník v oboru vodního stavitelství a politik
 Josef Blažej Smrček (1751 – po 1799), český hudebník a skladatel, člen Hospitálského řádu 
 Leonard Smrček (1915–1941), český voják a letec
 Ludvika Smrčková (1903–1991), česká sklářská výtvarnice, grafička a malířka
 Martin Smrček (* 1956), český zoolog, zabývající se převážně popularizací přírodních věd
 Roman Smrček (* 1964), český lední hokejista

podobné
 Smrčka

Externí odkazy